

Patronymes 
Potanine (masculin ; ) ou Potanina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandra Potanina (1843–1893), exploratrice russe ;
 Grigori Potanine (1835–1920), explorateur russe ;
 Vladimir Potanine (1961-), homme d'affaires russe.

Autres 
 Glacier Potanine, dans les montagnes de l'Altaï de Mongolie
 (9915) Potanin, astéroïde

Patronyme russe